Kostjukow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Olegowitsch Kostjukow (* 1961), russischer Militär, Chef des Militärgeheimdienstes GRU
 Michail Alexandrowitsch Kostjukow (* 1991), russischer Fußballspieler